Соревнования по лёгкой атлетике на летних Азиатских играх 1974 проходили в Спортивном комплексе Арьямехр с 1 по 16 сентября 1974 года.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты соревнований
 Призёры Азиатских игр на gbrathletics.com

1974
Лёгкая атлетика в Иране
1974 год в лёгкой атлетике